Ана да Сильва — музыкант, наиболее известная как одна из основателей пост-панк-рок-группы The Raincoats.

Биография 
В 1984 году Ана записала бэк-вокал для сингла «Bachelor Kisses» группы Go-Betweens.

После распада The Raincoats она стала сотрудничать с барабанщиком группы This Heat Чарльзом Хейвордом. Однако их дуэт, получивший название Roseland, оставил после себя лишь несколько демо-записей.

Да Силва также писала музыку для постановок хореографа Гэби Агиса.

Позднее Ана сосредоточилась на живописи и работе в антикварном магазине в Лондоне. В это время она познакомилась с Куртом Кобейном, который был давним поклонником The Raincoats и убедил компанию DGC Records переиздать бэк-каталог группы.

Ссылки 

Певцы и певицы Великобритании
Гитаристы Великобритании